Dit is een lijst van afleveringen van Samson en Gert. Van 1990 tot en met 2006 zijn er 767 reguliere afleveringen verschenen, verdeeld over 16 jaargangen. In 2014 verscheen een nieuwe jaargang van 15 afleveringen en in 2017 nog eens een nieuwe jaargang van 15 afleveringen, wat het totaal op 797 bracht.

Tot 2019 zijn er in Vlaanderen nog bijna dagelijks heruitzendingen van Samson en Gert geweest. Het ging daarbij echter slechts om een selectie van afleveringen, die worden uitgezonden in een willekeurige volgorde. Afleveringen van jaargang 8 en eerder, worden daarbij uitgezonden in een nieuwe montage waarbij de oorspronkelijke generiek is vervangen door de versie die vanaf jaargang 9 werd gebruikt. Ter gelegenheid van 20 jaar Samson en Gert zijn sinds 2010 een aantal afleveringen uit de oude doos aan de heruitzendingsgroep toegevoegd.

Afleveringen met een volgnummer gemarkeerd in het  werden  nog regelmatig vertoond op het Vlaamse scherm. Op uitzondering van drie afleveringen na werden de seizoenen 1 tot en met 3 na hun eerste uitzendperiode en de toen traditionele "zomerherhalingen" nooit meer herhaald. Afleveringen met een volgnummer in het  werden vanaf 2015 tot 2019 heruitgezonden, in het kader 25 jaar Samson en Gert.

Overzicht

Rolverdeling

Seizoen 1

Seizoen 2

Seizoen 3

Seizoen 4

Seizoen 5

Seizoen 6

Seizoen 7

Seizoen 8

Seizoen 9

Seizoen 10

Seizoen 11

Seizoen 12

Seizoen 13

Seizoen 14

Seizoen 15

Seizoen 16

Seizoen 17 
Dit seizoen wordt uitgezonden onder de titel "Samson & Gert Winterpret".

Seizoen 18 
Dit seizoen wordt uitgezonden onder de titel "Samson & Gert Zomerpret".

Specials 

Samson en Gert
Samson en Gert